Натуральне число 403
 403 рік до нашої ери
 403 рік нашої ери